Wisła Płock – klub piłkarski
 Wisła Płock – klub piłki ręcznej